Первая кни́га Ено́ха (Эно́ха; , сокр. «1 Енох») или «Эфиопская книга Еноха» — один из наиболее значимых апокрифов Ветхого Завета, повествует от лица ветхозаветного патриарха Еноха.

Помимо данного текста, существуют ещё Вторая книга Еноха («Славянская» или «Книга тайн») и Третья книга Еноха («Книга небесных Дворцов»).

Обнаружение книги 
Сам текст был неизвестен в Европе до путешествий Брюса в конце XVIII века, когда он был обнаружен в составе эфиопской Библии, где входит в канон.

Книга Еноха была третьей по популярности книгой Библии среди Кумранских рукописей, и она представлена 25 свитками.

Варианты текста 
И. Р. Тантлевский сообщает о существовании (помимо Астрономической книги Еноха и Книги исполинов) и приводит перевод 7 вариантов текста 1 Енох.

Содержание 
Текст Книги Еноха содержит 108 глав и разбит на пять книг:

 Книга I (Книга Стражей). Главы 1—36.
 Вступление; созерцание природы; схождение двухсот ангелов на землю — они берут в жёны дочерей человеческих, от которых рождаются дети (исполины), уводят человечество с истинного пути; Бог уничтожает их; путешествия Еноха по небесам, земле и преисподней.
 По всей вероятности, это наиболее древняя часть, датируемая III веком до н. э.
 Книга II (Книга Притчей). Главы 37—71.
 Описание дней Последнего Суда; Енох путешествует по небесам, встречается с Избранником; ему раскрывают все небесные тайны.
 Датировки различны — от первой половины I века до н. э. до конца I века н. э.
 Книга III (Книга небесных светил). Главы 72—82.
 Вращение небесных тел, показанное Еноху ангелом Уриэлем.
 Кумранские фрагменты этого текста датируются концом III — началом II века до н. э.
 Книга IV (Книга сновидений). Главы 83—90.
 Видение о разрушении земли; видение об истории земли от Адама до первых дней небесного царства.
 Фрагменты на арамейском языке датируются третьей четвертью II века до н. э.
 Книга V (Послание Еноха). Главы 91—108.
 Завет Еноха; главы 93:1—14 и 91:12—17 соответственно — так называемое Откровение десяти недель, описывающее историю земли от начала Последнего Суда и творения новых небес.
 Датируется I веком до н. э.

Самые старые фрагменты текста (в основном, из части, именуемой «Книгой стражей (наблюдателей)») датируются примерно 300 годом до н. э., а последняя часть (так называемая «Книга притч»), вероятно, относится к I веку до н. э.

Полностью сохранился только эфиопский перевод. Существуют также два обширных фрагмента текста на греческом, найденные в 1886 году в Египте. В 1952 году в Кумране были обнаружены несколько сотен фрагментов книги на арамейском языке, который считается языком-оригиналом.

Составляющие 
В книге Еноха некоторые части заимствованы из пяти Моисеевых книг. Например, большинство библеистов соглашаются, что 1 Еноха 1:9 является развёрнутым аллегорическим вариантом Второзакония . Некоторые библеисты считают, что 1 Еноха включает в себя песню Валаама из книги Чисел.

Влияние 
Одна из наиболее значительных цитат из 1 Еноха найдена в послании Иуды (): «О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих». По поводу этой цитаты есть три мнения:
 Слова Еноха, седьмого от Адама, — действительно слова персонажа из книги Бытия. Так считали все христианские писатели до того, как Константин Тишендорф опубликовал Эфиопскую книгу Еноха, и богословы узнали о связи между 1 Еноха 1 и Второзаконием. Некоторые христиане до сих пор придерживаются точки зрения, что Моисей во Второзаконии 33:2 повторяет реальные слова Еноха из Бытия, которые передавались устно или в манускриптах в Ноевом ковчеге.
 Большинство современных библеистов соглашается, что Иуда не понимал, что 1 Еноха 1:9 были словами Моисея, а не Еноха.
 Другая часть считает, что автор послания Иуды знал о происхождении 1 Еноха 1:9 из Второзакония , и что необычная грамматика фразы в греческом языке указывает на то, что Иуда не считал книгу частью Священных Писаний (Енох, «седьмой от Адама», пророчествует лжеучителям, а не о лжеучителях). В подтверждение этой точки зрения сама фраза «седьмой от Адама» взята из 1 Еноха 10:9, то есть, возможно, Иуда указывает на книгу Еноха, а не на исторического Еноха из книги Бытия. Однако некоторые библеисты предполагают, что 1 Еноха 10:9 не было частью текста, доступного Иуде, и что сам Иуда назвал Еноха этой фразой.

Переводы 
Текст неоднократно переводился на различные языки и переиздавался:
 см. в частности: издания на английском языке 1893 и 1906 годов .

Переводы на русский язык 
 Игоря Тантлевского, 2002, в: И. Р. ТАНТЛЕВСКИЙ — КНИГИ ЕНОХА. Сефер Йецира — Книга Созидания. МОСТЫ КУЛЬТУРЫ, МОСКВА, 2002, ISBN 5-93273-103-6.

Ссылки 
 Книга Еноха, текст без указания переводчика и издания, ссылка 2 .

Дополнительная информация 
В 1888 году в Казани протоиереем Ал. Смирновым были изданы два текста:
 «Книга Еноха. Историко-критическое исследование» (магист. диссертация, вып. I, Казань, 1888) — с немецкого, опубликован совместно с комментариями;
 Книга Еноха в русском переводе, Казань, 1888 со ссылкой на журнал «Православный собеседник», № 9 с. 120—140; № 10 с. 218—246; № 11 с. 397—412; № 12 с. 449—482 — текст без комментариев:
 включён в сборник: Тантлевский И. Р. Книга Еноха. Сефер Йецира — Книга Созидания. — М.: «Мосты культуры / Гешарим», 2002. — 374 с. ISBN 5-93273-103-6;
 включён в сборник: Книга загробных видений. — СПб.: Амфора, 2006. — ISBN 5-367-00063-0;
 cуществует аудиокнига перевода.

Текст состоит из 20 глав, которые сгруппированы в 5 частей:
 Мистическое путешествие Еноха (содержит главы 1—5);
 Три притчи Еноха (содержит главы 6—12);
 О небесных светилах (содержит главы 13—14);
 Два видения Еноха (содержит главы 16—17);
 Наставление детям (содержит главы 18—20).

Суть произведения состоит в том, что 200 ангелов приземлились на горе Ермон, брали себе в жёны земных женщин и породили исполинов и магов, после чего переполнившаяся грешниками Земля была подвергнута Потопу (главы 6—10, по изданию Смирнова). В канонической книге Бытия эти существа именуются сыны Божии ().

Соотношение этих текстов с текстом, состоящим из 108 глав — является предметом исследования.

Примечания

См. также 
 Вторая книга Еноха (Славянская книга Еноха, или Книга Тайн Еноха)
 Третья книга Еноха (Еврейская книга Еноха, или Книга Небесных Дворцов)

Апокрифы Ветхого Завета
Книги по алфавиту
Книга Еноха